Novi Grad je lahko:
 Novi Grad, Sevnica (Slovenija)
 Dvorec Novi grad, grad blizu Sevnice
 Novi Grad, Sarajevo (Bosna in Hercegovina)
 Novi Grad, prej Bosanski Novi (Bosna in Hercegovina)
 Novi Grad, Odžak (Bosna in Hercegovina)
 Novi Grad, Oprisavci (Hrvaška)
 Novi Grad (nem. Güssing, madž. Németújvár), gradiščanskohrvaško naselje na Gradiščanskem v Avstriji
 Grad Lanšprež (novi grad)

Glej tudi 

 Novigrad
Novi Gradac
 Stari grad